Osoby s příjmením Bettger:

Frank Bettger – hráč baseballu, pojišťovací agent a autor knih o osobnostním rozvoji
Lyle Stathem Bettger (Lyle Bettger) – americký filmový a televizní herec
Andrea Bettger – americká houslistka a zpěvačka
Dr. William J. Bettger – americký vědec se specializaci na výzkum kyseliny nervonové a dalších mastných kyselin s dlouhým řetězcem
Ryan Bettger, M.A. – licencovaný klinický poradce a certifikovaný terapeut pro sexuální závislost
Branden Bettger – vysokoškolský profesor a historik pro středověké irské texty
Joseph Bettger – fotbalista týmu Bellarmine University
Ivan Bettger – spisovatel, publicista

Firmy s jménem Bettger:

 Bettger Realty, Inc. – realitní kancelář